London Sevens 2007 – siódma edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju London Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 26–27 maja 2007 roku na Twickenham Stadium w Londynie będąc siódmym turniejem sezonu 2006/2007.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Twickenham Stadium zawody były siódmym turniejem sezonu 2006/2007 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec kwietnia 2007 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

Na dwa turnieje przed końcem sezonu szanse na końcowy triumf miały jedynie trzy czołowe drużyny klasyfikacji generalnej. Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Samoa i Nowa Zelandia, Fidżi niespodziewanie zremisowało z Argentyną, zaś w czwartej z grup każdy z zespołów doznał co najmniej jednej porażki, a na czele znalazła się Walia. W turnieju triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii w finale pokonując Fidżi i zmniejszając tym samym stratę w klasyfikacji generalnej do dziesięciu punktów. Najwięcej przyłożeń zdobył przedstawiciel triumfatorów Afeleke Pelenise.

Ceny biletów zaczynały się od 7 GBP.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2006/2007)
London Sevens
2007 w Anglii